Kinzig pode referir-se a:

Rio Kinzig (Floresta Negra) - um afluente do Rio Reno na Alemanha
Rio Kinzig (Hesse) - um afluente do Rio Meno na Alemanha

Desambiguação